Phran Kratai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kamphaeng Phet, Thailanda, cu o populație de 68.529 de locuitori și o suprafață de 781,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 116 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kamphaeng Phet